Dehnhardt peut faire référence à :
 Friedrich Dehnhardt (1787–1870), botaniste allemand (abrégé Dehnh. dans la liste des abréviations d'auteur en taxinomie végétale)
 Eucalyptus camaldulensis
 Sebastian Dehnhardt (1968-), réalisateur, scénariste et producteur allemand.
  (1968-), musicien de Jazz allemand.